Abella heißen die Orte:
 Abella, antike Stadt in Italien
 Abella de la Conca, Gemeinde in Katalonien, Spanien

Abella ist der Name von:
 Abella (Medizinerin), italienische Ärztin des 14. Jahrhunderts

Abella ist der Familienname folgender Personen:
 Damià Abella Pérez (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Delfí Abella (1925–2007), spanischer Psychiater und Sänger in katalanischer Sprache
 Irving Abella (1940–2022), kanadischer Schriftsteller und Historiker
 José Abella, uruguayischer Politiker
 Josep Maria Abella Batlle (* 1949), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Fukuoka
 Josip Abella (* 1978), andorranischer Fußballspieler
 Kirk Abella († 2010), philippinischer Schauspieler
 Margarita Abella Caprile (1901–1960), argentinische Schriftstellerin
 Pere Abella i Freixes (1824–1877), katalanischer Gesangslehrer, Komponist, Pianist und Dirigent
 Pilar Abella (* 1980), spanische Schauspielerin
 Rafael Abella (1917–2008), spanischer Schriftsteller
 Ramón Abella (1922–1989), uruguayischer Wasserballspieler
 Raúl Abella (* 1953), argentinischer Biathlet
 Rosalie Abella (* 1946), kanadische Rechtswissenschaftlerin und Richterin
 Rubén Abella (* 1967), spanischer Schriftsteller